Hugh McDonald může být:

 Hugh McDonald (politik) (1827–1899) – americký politik
 Hugh McDonald (fotbalista) (1884–1920) – skotský fotbalista
 Hugh McDonald (hudebník) (* 1950) – americký hudebník
 Hugh McDonald (australský hudebník) (* 1954) – australský hudebník